Carlo Bongini, sportivo italiano
Fiorella Bongini, cestista italiana